Камбезеш () — португальська власна назва.

Топоніми

Камбезеш (Барселуш) — парафія.
 Камбезеш (Монсан) — парафія.